Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Lise Gregory e Gretchen Magers 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (quarti di finale)

 Patty Fendick /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Meredith McGrath /  Anne Smith (primo turno)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (quarti di finale)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1990